Lachenmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Eloas Lachenmayr (* 1972), deutscher Liedermacher und Komponist
 Tanja Lachenmayr-Nikolaou (* 1972), deutsche Juristin und Richterin am Bundespatentgericht